Unbreakable kan syfta på:

 Unbreakable (film) – amerikansk film från 2000.
 Unbreakable (musikalbum) – musikalbum av den tyska rockgruppen Scorpions.
 Unbreakable (Westlifelåt) – låt av det irländska pojkbandet Westlife.
 Unbreakable (låt av Sinplus) – låt av det schweiziska bandet Sinplus.